Сен-Мор — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Мор — коммуна во Франции, департамент Уаза
 Сен-Мор — коммуна во Франции, департамент Шер
 Сен-Мор — коммуна во Франции, департамент Эндр
 Сен-Мор — коммуна во Франции, департамент Юра

См. также 
 Сен-Мор-де-Буа — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сен-Мор-де-Фоссе — коммуна во Франции, департамент Валь-де-Марн
 Сен-Мор-сюр-ле-Луар — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар